Saxaulhäher bezeichnet

 die Gattung Podoces aus der Familie der Rabenvögel, siehe Saxaulhäher (Gattung)
 die Art Podoces panderi aus dieser Gattung, siehe Saxaulhäher (Art)